

Patronyme

 Adrien Chabrié (1855-1926), homme politique français.
 Camille Chabrié (1860-1928), chimiste français.
 Jean-Charles Chabrié (1842-1897), peintre et sculpteur français.
 Pierre Chabrié (1823-1899), homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme